Rosochowaciec – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie kozowskim
 Rosochowaciec – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim,w rejonie podwołoczyskim